Hrvatska nogometna liga - Jug (također i kao Hrvatska republička nogometna liga - Jug, Hrvatska regionalna liga - Jug) je bila jedna od četiri skupine Hrvatske nogometne lige u sezoni 1984./85., te je predstavljala ligu trećeg stupnja natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio ''"Zadar".

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Hrvatska liga - Istok 1984./85. 
 Hrvatska liga - Sjever 1984./85. 
 Hrvatska liga - Zapad 1984./85. 
 Druga savezna liga 1984./85. 
 Dalmatinska liga - Južna skupina 1984./85. 
 Dalmatinska liga - Splitska skupina 1984./85.
 Dalmatinska liga - Sjeverna skupina 1984./85.

Vanjske poveznice

Izvori 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1984. godina 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1985. godina 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", br. 12464, god. XLI, objavljeno 27. svibnja 1985., str. 14 ("Sport"), (26. kolo i konačna ljestvica) preuzeto 26. kolovoza 2019. 
 Ivan Jurić: Narona / Neretva : 1919 - 1994, Metković, 1995., , str. 230 
 Jurica Gizdić: "Balun pokraj Jadra : od Dioklecijana do Solin Građe", Solin, 2001., , str. 133-135 
 Jurica Gizdić: "80 godina Jadrana, Kaštel Sućurac, 2002., , str. 145-147 
 Bogdan Vujina, Mate Tomić: "Prvih 90 naših godina ...2, Kaštela, 2002., , str. 123 
 Jurica Gizdić: "Stobrečki Primorac", Stobreč, 2003., , str. 94-96 
 Jurica Gizdić: "Vječni Zmaj pod Biokovom", Makarska, 2007., , str. 111-112 
 Milorad Dujmović, Ante Livaja: "Nogometni klub Dinara Knin : 1913-2013.", Knin, 2013., , str. 95 
  

1984-85 Jug
1984-85 Jug
 Jug